Miejscowości w Polsce:
 Pniewy – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Pniewy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Pniewy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Pniewy – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa

Część miasta:
 Pniewy – część miasta Kalisz Pomorski w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Jeziora w Polsce:
 Jezioro Pniewy – jezioro na Równinie Torzymskiej, w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Jezioro Pniewy – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Administracja:
 Pniewy – gmina w województwie wielkopolskim
 Pniewy – gmina w województwie mazowieckim
 Pniewy – dawna gromada w powiecie grójeckim
 Pniewy – dawna gromada w powiecie szamotulskim